Jedenasty sezon FIA GT Championship rozpoczął się 25 marca na torze Zhuhai, a zakończył się 21 października na torze Zolder. Tytuł w klasie GT1 zdobył zespół Vitaphone Racing Team, a w klasie GT2 tytuł zdobył zespół Motorola AF Corse.

Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy

Klasyfikacje generalne

GT2 Kierowcy

GT1 Kierowcy

GT1 Zespoły

GT2 Zespoły

GT1 Producenci

GT2 Producenci

Linki zewnętrzne 
 

2007 w sportach motorowych
Sezony FIA GT Championship